Les Polypodiidae sont une sous-classe de fougères, de la classe des Filicopsida (ou des Polypodiopsida) selon la .

Liste des ordres 
Selon  et  :
Cyatheales – fougères arborescentes 
Gleicheniales
Hymenophyllales
Osmundales
Polypodiales
Salviniales – fougères aquatiques
Schizaeales

Phylogénie au sein des Ptéridophytes

Place au sein des Ptéridophytes

Références

Liens externes 
 
 
 
 
 

Pteridophyta
Sous-classe de plantes (nom scientifique)